Håkan Möller kan avse någon av följande personer:
Håkan Möller (musiker) (född 1951)
Håkan Möller (litteraturvetare) (född 1959)